Termenul „Weilheim” se poate referi la:

 Weilheim-Schongau
 Weilheim in Oberbayern, Bayern
 Weilheim (Baden), Baden-Württemberg
 Weilheim an der Teck, Baden-Württemberg